Ками́шний — багатозначна власна назва.

Ками́шний, Коми́шний — українське прізвище. Походить від слова «комиш».

Персоналії 
 Костянтин Камишний (1929—2010) — український художник.
 Юрій Камишний (* 1962) — український художник. Син Костянтина Камишного.

Географічні об'єкти 
 Камишний (Ростовська область) () — хутір у Константиновському районі Ростовської області Російської Федерації.
 Камишний (Челябінська область) — селище у Чесменському районі Челябінської області Російської Федерації.

Українські прізвища